Slavětín est un toponyme qui peut désigner :

Slavětín, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Slavětín, une commune du district de Louny, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Slavětín, une commune du district d'Olomouc, dans la région d'Olomouc ;
 Slavětín nad Metují, une commune du district de Náchod, dans la région de Hradec Králové.

Homonymie de localités en  Tchéquie